Ізабелла Валуа — ім'я французьких принцес династії Валуа.

 Ізабелла Французька () або Ізабелла де Валуа (; 1313—1383) — донька Карла Валуа і його третьої дружини Матільди де Шатільон;
 Ізабелла Валуа (1348—1372) — графиня Вертю, сеньйора Мілану;
 Ізабелла Валуа, також Ізабелла Французька (1373—1378) — принцеса Франції;
 Ізабелла Валуа, або Ізабелла Французька''' (1387—1409) — королева Англії.

Валуа